Ступников — русская фамилия; имеет женскую форму Ступникова. Известные носители:

 Ступников, Александр Юрьевич — тележурналист, автор документальных фильмов, публицист, писатель.
 Ступников,  Анатолий Петрович (род. 1930) — слесарь центральных ремонтных мастерских треста «Нефтепроводмонтаж» БАССР. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Ступников, Василий Михайлович (1929—2017) — историк; ректор Благовещенского педагогического университета (1987—1999).
 Ступников, Владимир Викторович (род. 1981) — российский управленец, член комитетов РСПП, президент коммуникационной группы IMARS.
 Ступников, Георгий Иванович (1927—2011) — первый председатель Ульяновского Горсовета, первый представитель президента в Ульяновской области.
 Ступников, Игорь Васильевич (род. 1932) — литературовед, театровед, балетовед.
 Ступников, Михаил Максимович (1902—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ступников, Юрий Иванович (род. 1942) — советский и украинский государственный и политический деятель.

Примечания

См. также 
 Ступник (значения)